François Pascalon (1803-1860), architecte français ;
 Paul Pascalon (1838-1914), architecte français.